Hiszpańska Formuła 3 Sezon 2001  – pierwszy sezon od utworzenia Hiszpańskiej Formuły 3. Rozpoczął się 27 maja na torze Circuit Ricardo Tormo, a zakończył 11 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Ander Vilariño, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Racing Engineering.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja zespołów

Linki zewnętrzne 
 

2001 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship